Canfranc kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Somport, bergspass, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Canfranc (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Canfranc (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar